Джеймс Джонатан Вілбі (, 20 лютого 1958) — англійський актор.

Життєпис

Дитячі та юнацькі роки 
Вілбі народився в Рангуні, Бірма.Отримав освіту в Terrington Hall School, у Північному Йоркширі і Sedbergh School в Камбрії (до 1974 року у West Riding of Yorkshire), а звідти вирушив на навчання для отримання ступеня з математики в Grey College, Університет Дарема, а потім у Королівську академію драматичного мистецтва.

Кар'єра 
Перша поява Джеймса на екрані була у фільмі «Privileged»(1982). Там він працював разом з Г'ю Грантом. Найбільше визнання актору принесла роль у фільмі «Моріс» (1987), за яку він отримав багато нагород. Потім він знявся в A Handful of Dust (1988), та також отримав нагороду за Кращу чоловічу роль. Пізніше він знімався у таких фільмах, як: A Tale of Two Cities (1989), Говардс-Енд (1992), критиками Regeneration (1997), Cotton Mary (1999), Gosford Park (2001) і у фільмі Алена Роб-Грійєза C'est Gradiva qui vous appelle (2006).

На сцені він почав грати у 1995 році в A Patriot for Me, Джона Осборна, в Barbican Theatre. Потім він брав участь у постановці, «Helping Harry», Jermyn Street Theatre у 2001 році; також, в 2004 році він з'явився в якості головного героя, в «Дон Жуан», Lyric Theatre.

Особисте життя 
Актор одружений з Шейною Луїс і має четверо дітей.

Фільмографія

Фільми

Телебачення

Примітки

Посилання 

 
 Нью-Йорк Таймс біографія 
 Біографія Hollywood.com

Інтерв'ю 

 The Guardian (2002) 
 The Telegraph (2004)
 The Telegraph (2005)

Лауреати премії «Кубок Вольпі»
Випускники Королівської академії драматичного мистецтва
Випускники Даремського університету
Народились 1958
Сторінки з неперевіреними перекладами